Мото Гран-Прі Нідерландів 2015 року, офіційна назва Motul TT Assen — восьмий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 25—27 червня 2015 року на трасі Ассен, розташованій поруч з однойменним містом у Нідерландах.

MotoGP

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
У гонці по вайлд-кард виступив місцевий гонщик Яспер Івема.

На першому колі гонки в аварію потрапив Луї Салом. Гонка була зупинена у зв'язку з необхідністю очищення траси від залишків палива та мастила, що зайняло деякий час. Після перезапуску гонки її дистанція була скорочена на 1/3 частину, до 16 кіл.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили місцевий гонщик Джорел Боербум та німець Кевін Ханус.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Нідерландів
2015
Нідерланди
2015 у нідерландському спорті
Червень 2015